Венков (Венкова) () — болгарская и русская фамилия.

Известные носители:
 Венков, Алексей Борисович (род. 1946) — российский математик.
 Венков, Андрей Вадимович (род. 1954) — российский учёный-историк.
 
 Венков, Венелин (род. 1982) — болгарский борец вольного стиля.
 Венков, Венко (1921—1992) — болгарско-австрийский оперный певец (тенор).
 Венков, Дмитрий (род. 1980) — российский художник.
 Венков, Дмитрий Иванович (1926—2000) — советский инженер-геолог, лауреат Государственной премии СССР.
 Венков, Латин (род. 1984) — болгарский футболист.
 
 Венков, Невен (род. 1982) — болгарский футболист.
 Венков, Пётр Кузьмич (1876—1918) — войсковой старшина, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Венков, Симеон (род. 1943) — болгарский джазовый музыкант и композитор.
 Венков, Спас (1928—2013) — болгарско-австрийский оперный певец (тенор).

 Венкова, Ия Андреевна (1922—2003) — скульптор.
 Венкова, Стася (род. 1997) — российская актриса и режиссёр.

См. также 
 Венковец

Примечания